Dipteris är ett släkte av ormbunkar. Dipteris ingår i familjen Dipteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Dipteris